N39 oder N 39 steht für:

 Nationalstraße 39 (Belgien), Nationalstraße in Belgien
 Route nationale 39, Nationalstraße in Frankreich
 N39 (Demokratische Republik Kongo), Fernstraße in Kongo
 N39 (Togo), Fernstraße in Togo